Ле́мхай () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Салмон.

История 
Округ Лемхай был образован 9 января 1869 года. Название округ получил по форту Лемхай, основанном миссионерами мормонами и названном в свою очередь в честь короля Лимхай () из Книги Мормона.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 7 808 человек. С 2003 года население увеличилось на 53 человека, то есть на 0,68 %. Ниже приводится динамика численности населения округа.

География 

Округ Лемхи располагается в центральной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 11 835 км², из которых 14 км² (0,12 %) занято водой.

Дороги 
  — US 93
  — ID-28
  — ID-29

Города округа 
 Лидор
 Салмон

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Национальный заказник Салмон-Чаллис (частично)
 Национальный заказник Салмон (частично)
 Национальный заказник Таргхи (частично)

Примечания 

 
Появились в 1869 году